Pramstaller ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Pramstaller (1938–2002), österreichischer bildschaffender Künstler
 Helmut Pramstaller (* 1966), österreichischer Snowboarder
 Peter P. Pramstaller (* 1960), Südtiroler Neurologe, Naturwissenschaftler, Direktor am Institut für Biomedizin (Eurac Research)